Сен-Іле́р-сюр-Ерр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на південний захід від Парижа, 130 км на південний схід від Кана, 50 км на схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 228 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 586,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ілер-сюр-Ерр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-сюр-Ерр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн